Дми́трий Сиро́ткин:
 
 Сироткин, Дмитрий Михайлович (1928—2018) — тракторист-машинист Ветлужско-Унженского механизированного лесхоза, Герой Социалистического Труда.